Алеха́ндро Грима́льдо Гарси́я (; род. 20 сентября 1995 года в Валенсии) — испанский футболист, левый защитник клуба «Бенфика». Чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет.

Клубная карьера 
Алехандро начинал свою карьеру в футбольной школе «Валенсии». В 2008 году он вошёл в молодёжную систему «Барселоны». За вторую команду клуба Гримальдо дебютировал 4 сентября 2011 года в победном матче против «Картахены». Он стал самым молодым игроком (15 лет и 349 дней), когда-либо выходившим на поле в Сегунде. В сезоне 2012/13 защитник стал основным игроком команды. В начале 2013 года он получил тяжёлую травму колена и выбыл на длительный срок. Восстановившись после травмы, Гримальдо вернул себе место в основном составе. Перед началом сезона 2014/2015 Луис Энрике взял его на предсезонные сборы с первой командой «Барселоны». В сезоне 2015/2016 Алехандро стал капитаном «Барселоны B».

В декабре 2015 года Гримальдо договорился о переходе в португальскую «Бенфику» за 1,5 млн евро и присоединился к новому клубу в январе следующего года.

Карьера в сборной 
Алехандро играл в юниорских сборных Испании (до 16 и до 17 лет). Своей не по годам взрослой игрой он заслужил приглашение в сборную Испании (до 19 лет), в составе которой поехал на чемпионат Европы в возрастной категории до 19 лет 2012 года. Испанцы завоевали свой шестой титул, а Гримальдо провёл семь матчей, включая финальную игру со сборной Греции.

Достижения 
Бенфика (Лиссабон)
 Чемпион Португалии (3): 2015/16, 2016/17, 2018/19
 Обладатель Кубка Португалии: 2016/17
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2016, 2017, 2019

Сборная Испании (до 19 лет)
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2012

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон